Supercard puede hacer referencia a:
Supercard, un modchip flasheable fabricado para diversas consolas de juego.
SúperCard o Supercard, un proyecto del gobierno argentino para emitir una tarjeta de débito con un cobro menor de comisión.